

Biografia 
Mario García è nato nel 1998 a Madrid (Spagna), e oltre alla recitazione si occupa anche di teatro.

Carriera 
Mario García ha seguito un corso di acrobazia e scherma e un corso di recitazione con Luna del Ejido. Poi ha seguito espressione corporea con Helena Ferrari e si è praticato in versi con Chelo García. Ha seguito tecnica vocale ed espressione orale con Ernesto Arias e Vicente Leon e tecniche interpretative con Nuria Alkorta e Charo Amador. Si è laureato in arte drammatica presso l'ESAD.

Nel 2013 ha recitato nel cortometraggio T.D.K diretto da Marco Huertas. nel 2017 ha recitato nel film Como la espuma diretto da Roberto Pérez Toledo. L'anno successivo, nel 2018, ha recitato nel cortometraggio En las malas diretto da Javier Hervás. Nel 2019 è entrato a far parte del cast della web serie De Venus a Marte. Nel 2020 e nel 2021 ha preso parte al cast della soap opera in onda su Antena 3 Per sempre (Amar es para siempre). Nel 2020 ha recitato e diretto il cortometraggio Tiempo al tiempo.

Nel 2021 e nel 2022 è stato scelto per interpretare il ruolo di Samuel Ribero nella soap opera in onda su La 1 Un altro domani (Dos vidas) e dove ha recitato insieme ad attori come Laura Ledesma, Cristina de Inza, Oliver Ruano, Aída de la Cruz, Miguel Brocca e Gloria Camila Ortega. Nel 2022 è entrato a far parte del cast della serie Los pacientes del doctor García.

Filmografia

Cinema 
 Como la espuma, regia di Roberto Pérez Toledo (2017)

Televisione 
 Per sempre (Amar es para siempre) – soap opera (2020-2021)
 Un altro domani (Dos vidas) – soap opera, 255 episodi (2021-2022)
 Los pacientes del doctor García – serie TV (2022)

Cortometraggi 
 T.D.K., regia di Marco Huertas (2013)
 En las malas, regia di Javier Hervás (2018)
 Tiempo al tiempo, regia di Mario García (2020)

Web TV 
 De Venus a Marte (2019)

Teatro 
 Hado y divisa, diretto da Nuria Alkorta
 Osadía, diretto da Patricia Sevilla
 Ángel bien herido, diretto da Vanessa García
 La vida es sueño, diretto da Nuria Alkorta
 Antígona, diretto da Charo Amador
 Las tres hermanas, diretto da Nuria Alkorta
 Tres sombreros de copa, diretto da Nuria Alkorta
 Contento y cornudo
 Aniversario, diretto da Rafael Sánchez
 Escenas inconexas, diretto da Concha Gómez
 La venganza de don Mendo, diretto da Concha Gómez

Doppiatori italiani 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Mario García è stato doppiato da:
 Danny Francucci in Un altro domani

Note

Collegamenti esterni